Weng heißen folgende geographischen Objekte:
 ein altes deutsches Wort für offene Flächen in Ortsnamen, siehe Wang (Toponym) 
Gemeinden:
 Weng (Isar), Gemeinde im Landkreis Landshut, Bayern
 Weng im Innkreis, Gemeinde in Oberösterreich
Gemeindeteile:
 Weng (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Weng (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Weng (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weng (Bad Griesbach), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Weng (Fahrenzhausen), Ortsteil der Gemeinde Fahrenzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Weng (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weng (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Weng (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Weng (Tuntenhausen), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern

 Weng (Gemeinde Hochburg-Ach), Ortschaft von Hochburg-Ach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Weng (Gemeinde Hofkirchen), Ortsteil von Hofkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Weng (Gemeinde Weng im Innkreis), Katastralgemeinde (Ortschaft Weng i.I.) von Weng im Innkreis, Oberösterreich
 Weng (Gemeinde Pettenbach), Ort von Pettenbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Weng (Gemeinde Überackern), Ortschaft von Überackern, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Weng (Gemeinde Goldegg), Katastralgemeinde von Goldegg im Pongau, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Weng (Gemeinde Köstendorf), Ort bei Köstendorf, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Weng (Gemeinde Werfenweng), Haupt-Ortschaft von Werfenweng, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Weng im Gesäuse, Ortschaft der Gemeinde Admont, Steiermark (Gemeinde bis 2014)
 Weng (Gemeinde Kirchdorf), Ortsteil von Kirchdorf in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Weng ist der Familienname folgender Personen:
 Christina Weng (* 1961), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Gerd Weng (Gerhard Weng; 1916–1988), deutscher Politiker (CDU)
 Gustav Weng (1869–1945), deutscher Schriftsteller
 Heidi Weng (* 1991), norwegische Skilangläuferin
 Jude Weng, US-amerikanische Regisseurin
 Kerstin Weng, deutsche Journalistin
 Lotta Udnes Weng (* 1996), norwegische Skilangläuferin
 Otto Weng (* 1948), deutscher Handballspieler und -trainer
 Steffen Weng (* 1986), deutscher Basketballspieler
 Tiril Udnes Weng (* 1996), norwegische Skilangläuferin
 Weng To (* 1991), taiwanischer Eishockeyspieler
 Weng Tojirakarn (* 1951), thailändischer Politiker
 Weng Weng (1957–1992), philippinischer Schauspieler, insbesondere Kampfkunstdarsteller
 Wolfgang Weng (* 1942), deutscher Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Wenk, Wenng, Wengen